Der Volkswagen Polo VI ist die sechste Generation des Polo von Volkswagen. Er wurde am 16. Juni 2017 vorgestellt. Am 17. Juli 2017 lief im Werk Pamplona der Volkswagen Navarra S.A. die Serienproduktion an.  Produktionsorte sind das Werk in Pamplona (Spanien) sowie das VW-Werk in Uitenhage (Südafrika). Seit dem 29. September 2017 präsentieren ihn die VW-Händler in Deutschland. Eine umfangreich überarbeitete Version des Polo wurde am 21. April 2021 vorgestellt.

Der Polo VI basiert auf der MQB-A0-Plattform. Er ist nach dem im Januar 2017 vorgestellten Seat Ibiza V das zweite Fahrzeug auf dieser Plattform, die inzwischen (2020) für fast 20 Modelle von Seat, Volkswagen, Audi und Škoda verwendet wird. Der Polo wird ausschließlich als fünftürige Limousine angeboten und seit September 2020 ausschließlich mit Ottomotor.

Die Stufenheckversion des Polo VI (VW Virtus) wird nur in Brasilien und Indien gebaut. Als Nachfolgemodell des bis 2022 in Südamerika angebotenen VW Gol wurde im Herbst 2022 mit dem Polo Track eine günstige Einstiegsvariante für den dortigen Markt vorgestellt.

Fahrzeugklasse und Größenvergleich 
Ebenso wie sein Vorgänger gilt der Polo VI als Kleinwagen; Volkswagen bezeichnete ihn bei seiner Vorstellung mehrfach als „Sub-Kompakten“. Der Polo ist 4053 Millimeter lang, etwa 80 Millimeter länger als das Vorgängermodell und länger als die ersten drei Generationen des Golf. Bezogen auf das umbaute Volumen ist er annähernd gleich groß wie die Schrägheckversionen des Golf IV und des Passat B2. Der Radstand des Polo ist um 78 Millimeter auf 2548 Millimeter verlängert worden; in der Breite sind 69 Millimeter hinzugekommen (jetzt 1.751 Millimeter ohne Spiegel). Der cw-Wert (1.0 TSI Comfortline) beträgt 0,31 (Stirnfläche 2,1 m²). Das Kofferraumvolumen bei aufrechter Rückbank beträgt 351 Liter (71 Liter mehr als beim Polo V).

Ausstattungslinien 

Die folgenden Infotainmentsysteme werden angeboten:
 Composition Colour: 6,5-Zoll-Display, 4 Lautsprecher (6 Lautsprecher gegen Aufpreis wählbar), SD-Karten-Schacht
 Composition Media: 8-Zoll-Display, 6 Lautsprecher, SD-Karten-Schacht, CD-Laufwerk, USB, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Diversity-Antenne, Navigationsfunktion „Discover Media“ gegen Aufpreis erhältlich

Hinzu kommt bei beiden eine Sprachbedienung als Wahlmöglichkeit gegen Aufpreis.

Modellpflege zum Modelljahr 2021 
Im Herbst 2020 wurde der Polo zum Modelljahr 2021 äußerlich überarbeitet. Das Fahrzeug trägt seitdem das neue Volkswagen-Logo, und der Schriftzug Polo an der Heckklappe, der ehemals unten links stand, ist nun mit einer neuen Schriftart in der Mitte unter dem VW-Logo angebracht. Technisch gab es ein Update auf den „Modularen Infotainment-Baukasten 3“ (MIB3). Dazu gehört auch eine Vereinfachung der Motorabdeckung (Wegfall der Plastikabdeckung über dem Motor mit dem Vorteil: weniger Gewicht; Nachteil: weniger akustische Dämmung). Die neuen Ausstattungslinien „Polo“, „Life“, „Style“ oder „R-Line“ ersetzen die vorherigen Linien Trend-/Comfort-/Highline.

Technik 
Zunächst waren neun verschiedene Motoren vorgesehen: zwei Diesel- und sieben Ottomotoren, einer davon für den Betrieb mit Erdgas.

Der Polo VI hat eine Zahnstangenlenkung.

Ottomotoren 

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit Doppelkupplungsgetriebe.

Dieselmotoren 

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Polo 6
Kombilimousine